Sarakiniko ist der Name

 eines Dorfs auf der griechischen Insel Gavdos
 einer Bucht der griechischen Insel Kastos
 einer Halbinsel der griechischen Insel Ithaka mit der gleichnamigen Kommune Sarakiniko